F95 peut faire référence à :
 , croiseur auxiliaire de la Royal Australian Navy ;
 Tics, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres